Sierra Madre, település az Amerikai Egyesült Államokban, Kalifornia államban, Los Angeles megyében
Sierra Madre, hegység a Fülöp-szigeteken
Keleti-Sierra Madre, hegység Mexikóban
Nyugati-Sierra Madre, hegység Mexikóban
Déli-Sierra Madre, hegység Mexikóban
Chiapasi-Sierra Madre, hegység Mexikóban, Guatemalában, Salvadorban és Hondurasban